Bacon Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bacon Pond (Georgia), im Tattnall County
 Bacon Pond (New Hampshire), im Sullivan County
 Bacon Pond (New York), im Washington County